Madelou de Assis, nome artístico de Maria de Lourdes de Assis (Rio de Janeiro, 1915 — Rio de Janeiro, 1956) foi uma cantora brasileira.

Casou-se em 1934 com Valdo Abreu, um radialista e compositor, considerado um dos pioneiros da radiofonia carioca.

Seu primeiro trabalho Era Uma Vez/Papai Noel/Felicidade, foi lançado em 1932, pela Columbia.

Bibliografia
CANTERO, Thais Matarazzo. Estrelas do Rádio Carioca. Monografia apresentada no curso de Artes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo: 2003.

Ligações externas
Madelou de Assis no Cantoras do Brasil

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira